Овинников — русская фамилия.

 Овинников, Ричард Сергеевич (1930—2002) — дипломат.
 Овинников, Сергей Михайлович (1922—1943) — Герой Советского Союза.
Овинникова, Ольга (род. 1963) — российский художник-мультипликатор.